Fekete özvegy, állatnem
Európai fekete özvegy, pókfaj
Fekete Özvegy, szuperhősnő a Marvel-univerzumban
Fekete Özvegy, (2021) Cate Shortland filmje
Fekete Özvegy és Megtorló – A múlt árnyai, (2014) Simizu Kenicsi filmje
A fekete özvegy (2011), venezuelai drámasorozat
A fekete özvegy (2009), Lőrinc L. László regénye
A fekete özvegy (2008), Armand Mastroianni filmje
Fekete özvegy (1998), videójáték
Fekete özvegy (1987), Bob Rafelson filmje